Junior Eurovision Song Contest 2022 var den 20. udgave af sangkonkurrencen, og blev afholdt i Armenien, da Maléna Fox vandt året før i Paris. Konkurrencen vil blive organiseret af EBU (European Broadcasting Union) og afholdt af AMPTV (Public Television Company of Armenia) Dette vil være anden gang Armenien afholder Junior Eurovision Song Contest siden 2011.

Frankrig vandt konkurrencen med sangeren Lissandro og sangen "Oh Maman" dermed er det Frankrigs anden sejer siden 2020. Værtslandet Armenien tog andenpladsen og Georgien tog Tredjepladsen.

Deltagende lande

Stemmer

Jury- og onlinestemmer

Eksterne henvisninger 

 

Junior Eurovision Song Contest efter år
2022
Musik i 2022